Аше́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Ньєвр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 220 км на південний схід від Парижа, 105 км на захід від Діжона, 45 км на схід від Невера.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 62 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 118,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Ашен на сайті французького Національного інституту географії
 Ашен на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ашен на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ньєвр

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ньєвр